Магоме́д Раджа́бович Гаса́нов (; , Хурик, Табасаранский район, Дагестанская АССР, СССР) — учёный-историк, кавказовед, академик Международной академии наук высшей школы, заведующий кафедрой истории Дагестана ДГПУ, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации и Республики Дагестан, лауреат конкурса на лучшую научную книгу 2015 г., проводимого Фондом развития отечественного образования среди преподавателей высших учебных заведений и научных сотрудников научно-исследовательских учреждений страны.

Биография 
Магомед Гасанов родился в с. Хурик Табасаранского района ДАССР. В 1957 году поступил на историко-филологический факультет ДГУ, который окончил в 1962 г. с получением квалификации учителя истории. В 1963—1965 годах обучался в очной аспирантуре Института ИЯЛ Дагестанского филиала АН СССР. После окончания аспирантуры работал научным сотрудником в Институте ИЯЛ Дагфилиала АН СССР.

В 1968 году защитил кандидатскую, в 1987 — докторскую диссертацию.
С 1973 по 1981 годы работал в должности ученого секретаря Дагестанского филиала АН СССР. Он успешно сочетал научно-исследовательскую деятельность с научно-организационной.

Магомед Гасанов был одним из организаторов планирования крупных научных проектов, проведения международных, всесоюзных, региональных научных конференций и сессий, подготовки научных кадров, организации экспедиционных исследований, издания многотомных трудов, тематических сборников, монографий, координации научно-исследовательских работ учреждений Дагестанского филиала АН СССР с научно-исследовательскими учреждениями, вузами республики, с СКНЦВШ, а также с НИИ и вузами Северного Кавказа и Закавказья С 1981 г. по настоящее время  Гасанов работает в ДГПУ, где проявился его талант учёного — преподавателя, декана исторического факультета, заведующего кафедрой.

Научная и общественная деятельность 
Гасанов — инициатор создания кафедры истории Дагестана в ДГПУ, которая получила признание в республике и за её пределами.

При кафедре создана аспирантура, имеются соискатели.
Кафедра подготовила и рекомендовала к защите более 60 кандидатских и докторских диссертаций. Под научным руководством Гасанова подготовлено более 26 кандидатов и докторов наук.

Круг научных интересов Магомеда Гасанова — проблемы социально-экономической и политической истории дагестанских народов, взаимоотношений Дагестана с народами Кавказа, России, со странами Передней Азии и другие.
Магомед Гасанов — автор более 450 изданных научных работ, в том числе 22 крупных монографий по разнообразной тематике, получивших признание в России и во многих зарубежных странах. Особым вкладом в историческую науку признаны его книги «Исторические связи Дагестана и Грузии», «У истоков братства», «История Дагестана», «Очерки истории Табасарана», «Дагестан в истории Кавказа и России», «Дагестан: перекресток цивилизаций», «Дагестан и иранский мир», «Загадки этнонимов Дагестана», «Дагестан и народы Кавказа в V—XV вв.» и др. В них раскрыта культурно-историческая, хозяйственная и политическая ситуация Кавказа и сопредельных областей.
Гасанов — автор разделов крупных фундаментальных исследований «История Дагестана», «История народов Северного Кавказа», «Энциклопедия культур народов Юга России», «Регионоведение. Юг России», «Кавказская война: народно-освободительная борьба горцев Северного Кавказа в 20-50-е гг. XIX в. против царизма».

Среди многочисленных статей учёного, опубликованных в центральных и местных сборниках, научных журналах и периодических изданиях, немало таких, которые посвящены не только кавказской, но и переднеазиатской тематике.

Профессору Гасанову принадлежит приоритет в изучении истории Дагестана по народностям. Для глубокого и всестороннего освещения истории многонационального Дагестана, по мнению ученого, необходимо разработать историю дагестанских народностей в отдельности. В этом отношении особо значимы его заслуги в изучении истории табасаранского народа. На основе анализа разнообразных источников и обширной литературы он впервые опроверг антинаучные и пренебрежительные взгляды отдельных авторов XIX и XX вв., отрицавших древнюю историю и самостоятельный исторический путь развития табасаранского народа.

Научные изыскания Гасанова оригинальны и достоверны, что привлекло к нему последователей и учеников.
Сложилась исследовательская школа, которая во многом определила новый научный уровень разрабатываемых проблем по истории Дагестана, Кавказа, Юга России. Много лет руководит Магомед Гасанов ведущей научной школой «Актуальные проблемы истории Дагестана» — НШ — 2122. 2003.6. («Поиск» № 16, 25 апреля 2003 г.), поддержанной грантом Президента РФ.

Критика

Основные труды

«Книги» 
 Гасанов М. Р. Очерки истории Табасарана, Махачкала, Дагучпедгиз, 1994.
 Гасанов М. Р. Из истории Табасарана XVIII - нач. XIX вв., Махачкала : Даг. кн. изд-во, 1978
 Гасанов М. Р. Дагестан и народы Кавказа в V - XV вв., Махачкала : Дагестанское книжное изд-во, 2008, ISBN 278-5-297-01434-3
 Гасанов М. Р. Каспийский поход Петра I 1722-1723 гг., Махачкала : Эпоха, 2015
 Гасанов М. Р. К истории и культуре Табасаранского народа (происхождение, легенды и предания, письменность, села, Махачкала : Алеф, 2016, ISBN 978-5-4242-0460-9
 Гасанов М. Р. К истории связей Кавказа и Юга России в древности и раннем средневековье. Махачкала: Алеф, 2013

Примечания

Ссылки 
 http://www.mi-dag.ru/readnews.php?id=3996
 Патракова В. Ф., Черноус В. В. Научная школа по истории Дагестана профессора М. Р. Гасанова

Выпускники историко-филологического факультета Дагестанского государственного университета
Дагестановеды
История табасаранов
Заслуженные деятели науки Республики Дагестан
Преподаватели Дагестанского педагогического университета
Сотрудники Дагестанского научного центра РАН